Richard Grewe ist der Name folgender Personen:

* Richard Grewe (1840–1913), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor, siehe Richard Greve
 Richard Grewe (Journalist) (1897–1937), deutscher Politemigrant und Chefredakteur